Elio Pérez de Castro, dita també Eilo o Eylo, va ser una noble dama lleonesa de la Baixa edat mitjana.

Orígens familiars 
Era filla de Pedro Fernández de Castro (c.1160-1214), senyor de la casa de Castro, Infantado de Lleó i majordom d'Alfons IX, i de Jimena Gómez de Manzaneda, filla del comte Gómez González de Manzanedo.

Núpcies i descendents 
Es va casar en primeres núpcies amb Martín Sánchez de Portugal, fill del rei Sancho I de Portugal, comte de Trastàmara i governador de Lleó i Galícia.
Divorciada del primer marit, es va casar en segones núpcies amb Guerau IV de Cabrera, vescomte de Cabrera i Àger i comté intrús al comtat d'Urgell, el 1204.

Amb el darrer marit van tenir cinc fills:
 Ponç IV de Cabrera, que esdevingué comte d'Urgell i vescomte d'Àger.
 Guerau V de Cabrera, que succeí al seu pare al vescomtat de Cabrera.
 Alamanda de Cabrera, dita també Galbors o Ramona, qui es casà amb Guillem II de Cervelló, senyor de la Baronia de Cervelló.
 Àlvar de Cabrera, dit també Ruy Geráltez o Ruy Fernández de Castro, senyor de Falç i Estopanyà, de Cigales, Mucientes y Cuéllar.
 Roderic de Cabrera, senyor de Viacamp i Benavarri.

Fets destacats 
Va ser sepultada al monestir de Santa Maria de Valbuena, a Valbuena de Duero, Valladolid.

Referències 

Vescomtes de Cabrera
Nobles castellans
Polítics catalans històrics
Polítics espanyols